Воронежский — русская фамилия,и топоним.

Известные носители 
 Воронежский, Роман Антонович (род. 1973) — российский веб-дизайнер.
 Воронежский, Сергей Петрович (род. 1967) — советский и украинский футболист.

Топоним 
 Воронежский — посёлок в Киренском районе Иркутской области.
 Воронежский — хутор в Успенском районе Краснодарского края.

См. также 
 Воронежская
 Воронежское
 Воронеж (значения)
 Воронежка